Because I Love You – singolo di September del 2008
 Because I Love You – album di Yoo Jae-ha del 1987
 Because I Love You, titolo completo Because I Love You (The Postman Song) – singolo di Stevie B del 2007, conosciuto anche come The Postman Song